W ostatniej chwili – polski serial dokumentalny z 2013 r.
 W ostatniej chwili – ang. Deadline, amerykański serial obyczajowy z 2000 r.